Il doppio del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Geoff Masters e Kim Warwick che hanno battuto in finale Colin Dibley e Chris Kachel 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Stan Smith /  Dick Stockton (secondo turno)

 Marty Riessen /  Roscoe Tanner (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1977